Le Service des parcs nationaux et de la vie sauvage (, souvent abrégé NPSW) peut désigner :
 le Service des parcs nationaux et de la vie sauvage en Irlande ;
 le Service des parcs nationaux et de la vie sauvage en Nouvelle-Galles du Sud ;
 le Service des parcs nationaux et de la vie sauvage en Australie-Méridionale.

Voir aussi 
 Queensland Parks and Wildlife Service au Queensland
 Tasmania Parks and Wildlife Service en Tasmanie